Дзвінкий губно-м'якопіднебінний проривний — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨ɡ͡b⟩.

Приголосні звуки
Дзвінкі приголосні
Проривні приголосні